Макмилин има више значења:
 Макмилин (Вашингтон)
 Макмилин (Вирџинија)